Crabro är ett släkte av steklar som beskrevs av Fabricius 1775. Crabro ingår i familjen Crabronidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar
Crabro